Antiga Roma: Pompeià, nom donat a un partidari de Gneu Pompeu Magne i al partit favorable a aquest
 Biografies:
Pompeià (militar), militar romà 
Tiberi Claudi Pompeià, cònsol romà al segle II gendre de Marc Aureli
Claudi Quinitinià Pompeià, senador romà net de Marc Aureli